Мэдисон Бир (; род. 5 марта 1999) — американская певица, композитор и медийная личность.

Ранние годы 
Мэдисон Эль Бир родилась 5 марта 1999 года в Джерико, штат Нью-Йорк, в еврейской семье. Её отец, Роберт Бир, является строителем домов, а её мать, Трейси Бир ― дизайнер интерьеров. У нее есть младший брат по имени Райдер,. В 2012 году она отпраздновала Бар-мицву.

Карьера 
С 13 лет начала записывать и выкладывать видео-каверы на известные синглы через YouTube. В июле 2012 года творчество Бир заметил известный певец Джастин Бибер, написав в своем twitter-аккаунте о её кавере. Со временем она заключила контракт с лейблом Island Def Jam.

Бир сотрудничала с Monster High и записала тематическую песню для франшизы под названием «We Are Monster High». В феврале 2013 года Коди Симпсон переиздал свою песню «Valentine» с Бир, которая транслировалась на радио Disney, но не была выпущена. 12 сентября 2013 года Бир выпустила свой дебютный сингл и музыкальное видео под названием «Melodies», которая была написана Питером Келлехером, Беном Коном, Томасом Барнсом и Иной Вролдсен.

17 июня 2014 года был выпущен второй сингл «Unbreakable». 16 февраля 2015 года было объявлено, что Бир примет участие в записи нового сингла DJs Mako под названием «I Won’t Let You Walk Away». Песня была выпущена для цифровой загрузки 24 февраля 2015 года вместе с музыкальным видео. Песня достигла 43 строчки на Hot Dance/Electronic Songs, 33 строчке на Dance/Electronic Digital Songs и 19 строчки на Dance / Mix Show AirPlay чартах в Соединенных Штатах.
Бир приняла участие в показе Dolce & Gabbana во время Миланской Недели моды осень/зима 2017/18 26 февраля 2017 года в Милане, Италия. 2 февраля 2018 года был выпущен ее первый мини-альбомом As She Pleases. 19 мая 2017 года был выпущен сингл «Dead». Музыкальное видео было выпущено 3 августа, Затем Бир выпустила сингл «Say It To My Face» в качестве второго сингла с альбома 3 ноября, клип был выпущен 15 ноября.

10 марта 2018 года «Home with You» был выпущен как третий и последний сингл с альбома. В августе 2018 года он достиг 21-го места в чарте Billboard Mainstream Top 40. 2 августа она выступила на фестивале Lollapalooza в Чикаго. Riot Games выпустил песню и музыкальное видео для «Pop/Stars» 3 ноября 2018 года. Эту песню исполняют Бир, Миён и Соён из (G)I-DLE и Jaira Burns в качестве виртуальной K-pop группы K/DA. Эта песня является темой песни для онлайн игры Лига Легенд. 9 ноября Бир выпустили «Hurts Like Hell» с участием американского рэпера Offset.

Бир была представлена в песне «All Day and Night» ди-джеями Jax Jones и Martin Solveig под их псевдонимом Europa. Эта песня была выпущена 28 марта 2019 года. 17 мая Бир выпустила сингл «Dear Society». Песня выступает в качестве ведущего сингла с ее предстоящего студийного альбома под названием Life Support, который будет выпущен в этом году.
9 августа Бир объявила на своем аккаунте в Instagram, что она подписала контракт с Epic Records.

4 июня 2021 года Бир выпустила песню «Reckless».

26 августа 2022 года Мэдисон выпустила лид-сингл к её второму студийной альбому - «Dangerous» вместе с видеоклипом.

14 октября выпустила новый сингл под названием «Showed Me».

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

С другими артистами

Фильмография

Туры 
Хедлайнер
 As She Pleases Tour (2018)
 Life Support Tour (2021-2022)

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы из штата Нью-Йорк
Исполнители Island Records
Исполнители Epic Records